Sønderborg (gemeente), een gemeente in Denemarken
 Sønderborg (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente